Retardace (z franc. retardé) označuje zpomalení, zakrnění, zaostání nebo opoždění procesu. Dále  může v jednotlivých oborech znamenat:''

V lékařství, psychologii nebo biologii
 mentální retardace – označuje poruchu vývoje (opoždění) osobnosti po psychické stránce.
 psychomotorická retardace – opoždění vývoje motoriky jedince v souvislosti s vývojem po psychické stránce.
 růstová retardace – zpomalení růstu, zakrnění (např. růstová retardace plodu).

 Ve elektrodynamice
 retardační potenciál
 Ve mechanice 
 záporné zrychlení (méně používané)

Ve fyzikální chemii
 retardační faktor – bezrozměrná chromatografická veličina

jiné
Ve filmu a divadle se pod pojmem retardace rozumí (dočasné) zpomalení děje (pro určitý účel)

Související články 
 Hystereze
 Inhibice
 Retardér
 Růst
 Zrychlení (akcelerace)
 Retard

Externí odkazy